Schwenningen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Schwenningen, Sigmaringen – kommun, Baden-Württemberg), 
 Schwenningen, Bayern – kommun, Bayern, Schwaben, 
 Villingen-Schwenningen – en stad i delstaten Baden-Württemberg 
 Schwenningen, Villingen-Schwenningen